Josida Maszami (1946), japán atléta
Josida Maszami (1958–2000), japán atléta